Deux en un peut désigner :

Nouvelle 

 Deux en un (), nouvelle d' publiée le .

Cinéma 

 Deux en un  (Stuck on You) , film de Peter et Bobby Farrelly sorti le  ;
 Deux en un (), film de Kira Mouratova sorti en 2007.

Télévision 
 Deux en un (Fade in to Murder), épisode 1 de la saison 6 de la série télévisée Columbo.

Voir aussi 

 Deux en un, dans le cadre du marketing cela signifie qu'un produit accomplit 2 tâches, un shampooing qui fait aussi après-shampooing, une machine à laver qui fait aussi sèche-linge.